Streitschlichter steht für:

 einen Mediator, siehe Mediation
 einen Schüler mit Ausbildung in Konfliktreduktion und Gewaltprävention, siehe Streitschlichter (Schule)